Сент-Ашель — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Ашель - Ашельська культура